Annette Aiello (1941 -) é uma botânica panamenha.

Ligações externas 
  

Botânicos do Panamá